

Patronyme 

 Alexandre Giroud (1708-1794), maître imprimeur français ; 
 Alexandre Giroud (1981- ), pilote français de rallye-quad ;
 André Giroud de Villette (1752-1787), un aérostier français ;
 Cécile Giroud, humoriste française ;
 Christelle Giroud (1970-), gymnaste française ;
 Dominique Giroud, vendeur de vin valaisan ; suisse ;
 Françoise Giroud (1916-2003), journaliste, écrivaine et femme politique française ; nom suisse francisé ;
 Frank Giroud (1956-2018), scénariste français de bandes dessinées ;
Hélène Giroud (1864-1950), suissesse ayant dédié sa vie à l’aide aux personnes aveugles ;
 Jean Giroud (1910-1997), organiste et compositeur ;
 Michel Giroud, théoricien de l'art ;
 Michel Giroud (1939-), facteur d'orgue, fils de Jean Giroud ;
 Michel-Paul Giroud (1933-2011), personnalité de la bande dessinée ;
 Nicole Giroud (1952-), écrivaine française et suisse ;
 Olivier Giroud (sculpteur) (1943-), sculpteur français ;
 Olivier Giroud (1986-), footballeur international français ;
 Pavel Giroud (1973-), réalisateur cubain ;
 Robert Giroud (1890-1943), architecte français, premier Grand Prix de Rome en 1922 ;
 Thibault Giroud (1974-), sportif français.

Toponyme 
 Fort de Pré-Giroud, fort militaire en Suisse.
 Le Giroud, lieu-dit de Saint-Romain-de-Popey (Rhône).
 Le Giroud, lieu-dit de Saint-Forgeux (Rhône).
 Le Giroud, lieu-dit de Villechenève (Rhône).
 Le Giroud, lieu-dit de Loire-sur-Rhône (Rhône).
 Le Giroud, lieu-dit de Le-Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Voir aussi 
 Affaire Giroud, scandale de fraude vinicole et fiscale en Suisse.